Токари́ () — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 314,92 км Мурманской железной дороги.

Общие сведения 
Станция находится на территории посёлка Токари Подпорожского городского поселения  Подпорожского района Ленинградской области.
К станции примыкают два двухпутных перегона с односторонней автоблокировкой: Токари — Ладва в чётном направлении и Токари — Свирь в нечётном направлении. На станции уложена новая посадочная платформа, отделанная тротуарной плиткой, установлен новый пассажирский павильон, а также новая табличка с названием станции.

Станция расположена на берегу озера Ардозеро, которое растянулось вдоль железной дороги почти на два километра.

Пассажирское сообщение 
По станции проходит ежедневно одна пара электропоездов сообщением Свирь — Петрозаводск-Пасс. — Свирь, а также пассажирский поезд № 011А Петрозаводск — Санкт-Петербург .

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Токари на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Токари на railwayz.info
 Паспорт станции Токари на сайте РЖД.
 Паспорт станции Токари на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ- ПЕТРОЗАВОДСК-Пасс..
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Подпорожского района
Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Железнодорожные станции по алфавиту